Искапузалко има више значења:

 Искапузалко (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Искапузалко (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику